José Barbosa , ou simplesmente, Dr. Maninho (Altos, 13 de abril de 1918 - Altos, 27 de agosto de 1992) era filho de Lourenço Saraiva Barbosa e Maria do Ó Barros Barbosa. Foi casado com a Professora Isabel Barbosa (dona Belita) tendo uma filha, Lúcia Barbosa.

Bacharel em Direito, exerceu as funções de Promotor Público e Procurador Geral de Justiça. 

Homem público da mais alta envergadura e pertencente a uma nobre estirpe de políticos, líder de um dos maiores grupos políticos de Altos, levou toda a sua vida em servir ao próximo.

Foi membro da Ordem Demolay. Pertenceu à maçonaria por muitos anos, tendo chegado a Venerável  da Loja Maçônica Acácia Altoense, permanecendo por dois anos como Venerável.

Militante político da Aliança Renovadora nacional (ARENA), foi Deputado Estadual à 6ª legislatura, após a redemocratização do País, em mandato que foi de 1967 a 1971. Neste período, seu primo Helvídio Nunes de Barros era governador do estado.

Em 1972, concorre ao executivo altoense tendo como vice-prefeito seu primo José Gil Barbosa. Ambos eleitos, assumem o mandato a partir de 31 de janeiro de 1973 até 1º de fevereiro de 1977.

Umas das maiores reservas morais da cidade, sempre teve participação na vida política local, desde o início de sua vida, ajudando o pai, Coronel Lourenço Saraiva Barbosa que foi prefeito de Altos durante 19 anos, de 1932 a 16 de novembro de 1951, período que ficou marcado pela Era Vargas.

Maninho faleceu no dia 27 de agosto de 1992, aos 74 anos, - no auge da campanha politica para prefeito e vereadores daquele ano - tendo sido sepultado às 10 horas do dia seguinte no Cemitério São José, na cidade de Altos.

Pelo lado Materno era primo de Helvídio Nunes e pelo lado paterno, primo-irmão de José Gil Barbosa, pois ambos foram criados pelo pai de Maninho.

Maçons do Brasil